Chiara Mastalli (1984) – attrice italiana
 Giulia Mastalli (1992) –  calciatrice italiana
 Ennio Mastalli (1958) – ex calciatore italiano